E91 oder E 91 steht für:
 BMW E91, ein PKW-Modell
 DR-Baureihe E 91, elektrische Güterzuglokomotiven der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft
 Europastraße 91, eine Fernstraße von Ceyhan nach Antakya in der Türkei
 Ekert-Protokoll, ein 1991 veröffentlichtes Protokoll zur Schlüsselübertragung in der Quantenkryptographie

E91